Zahacie  – wieś na Białorusi
 Zahacie – wieś w Polsce
 Zahacie – stacja kolejowa na Białorusi
 Zahacie – dawna osada kolejowa na Białorusi
 Zahacie – dawny majątek na Białorusi